

Carriera

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Aggiornato il 6 maggio 2021.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Doncaster: 2012-2013

Doncaster: 2006-2007

Note

Collegamenti esterni

Calciatori inglesi